Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1994)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 1994
Sport en Californie en 1994
Tennis en février 1994